313 км — остановочный пункт Курского направления Тульского региона Московской железной дороги.

На остановочном пункте делают остановки электрички.

Примечания

Ссылки 
 313 км (остановочный пункт, Московская железная дорога, линия Горбачёво — Орёл)

Станции Тульского региона Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Тульской области